Ле-Борн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ле-Борн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер